Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 16 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Judith Wiesner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Nicole Provis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Strasbourg
Tennis en France en 1988
Tennis en mai 1988